Васили́на Петро́вна Ма́ковцева () — российская актриса театра и кино, участница 70-го Каннского кинофестиваля с фильмом «Кроткая».

Биография 
Детство прошло в Туруханске, куда на поселение прибыла семья её деда по матери, у родителей Василины было восемь детей. В детстве она перепробовала многое: училась в музыкальной школе по классу скрипки, была солисткой хора. А по окончании местной школы 4 года училась игре на фортепиано на экспериментальном курсе Красноярского училища искусств. Уже тогда Маковцеву притягивал драмтеатр, она даже совершила несколько попыток к поступлению в разных городах, в том числе и в Екатеринбурге. Но всякий раз с отделения драмтеатра её отправляли на музыкальное.

Так в 1998 году она поступила на кафедру музыкального театра Екатеринбургского театрального института, курс Кирилла Стрежнева, главного режиссёра Свердловского театра музкомедии, исполняла роли в спектаклях текущего репертуара.

Не получив по окончании учёбы в 2003 году приглашения остаться в труппе, актриса попросила у своего мастера разрешения преподавать, параллельно принимала участие в вошедшей в репертуар сказке «Секрет храбрости» и начала искать свой театр. Случай привел её в «Коляда-театр», только созданный Николаем Колядой и игравший тогда в трёх кварталах от Свердловской музкомедии — на проспекте Ленина, 69/10. В. Маковцева: «Очень понравилось! Я просто не понимала, как люди так могут играть. Это было так здорово, что мне захотелось тоже принять участие». И набравшись решимости она обратилась к Коляде. Вот как об этом вспоминает он сам:

Начиная с 2004 года артисткой сыграно порядка сорока ролей, не считая детских. С коллективом Коляда-театра выступила на многих международных театральных фестивалях: Passages в Нанси (2009) и Метце (2013), на Шекспировском в Гданьске (2011), Бухаресте (2012), Дьюле (2018) и других. Во время парижских гастролей 2010-го года в роли Офелии выходила на сцену Театра «Одеон». Участница показов на «Золотую маску» в 2010 и 2011 в Москве. Бессменно приезжает с ежегодным фестивалем Коляда-театра в Москве (Театральный центр «На Страстном»). Была в числе первых на открытии московского Театра Новых пьес в октябре 2017. В мае 2018 года приняла участие в Летнем фестивале губернских театров «Фабрика Станиславского», где трижды сыграли «Большую советскую энциклопедию» Н. Коляды.

Сотрудничает с молодыми режиссёрами и драматургами в постановках Центра современной драматургии, участвует в читках, имеет опыт преподавания в Театральной школе Н. Коляды.

В 2021 году была членом жюри XVIII Международного фестиваля-практикума «Кинопроба».

Василина Маковцева живёт и работает в Екатеринбурге.

Театральные работы

Свердловский театр музкомедии 
 2000 — «The Beatles: клуб одиноких сердец» с музыкой The Beatles и кавер-версиями — Люси
 «Король Лев» по мотивам одноимённого фильма — Тимон, гиена, антилопа
 2002 — «Секрет храбрости» на музыку Владимира Брусса — Сорока

 «Коляда-театр» 

 Классика
 «Ревизор» Н. Гоголя — Марья Антоновна, реж. Н. Коляда
 «Гамлет» У. Шекспира — Офелия, реж. Н. Коляда
 «Женитьба» Н. Гоголя — Фёкла Ивановна, реж. Н. Коляда
 «Король Лир» У. Шекспира — Корделия, реж. Н. Коляда
 «Безымянная звезда» М. Себастьяна — Мона, реж. Н. Коляда
 «Трамвай „Желание“» Т. Уильямса — Бланш Дюбуа, Стелла Ковальски (в разное время), реж. Н. Коляда
 «Вишнёвый сад» А. Чехова — Раневская, реж. Н. Коляда
 «Борис Годунов» А. Пушкина — Марина Мнишек, реж. Н. Коляда
 «Маскарад» М. Лермонтова — Нина, реж. Н. Коляда
 «Мёртвые души» Н. Коляды по Н. Гоголю — Анна Григорьевна, реж. Н. Коляда
 «Ричард III» У. Шекспира — Леди Анна, реж. Н. Коляда
 «Кошка на раскалённой крыше» Т. Уильямса — Маргарет, реж. Н. Коляда
 «Пиковая дама» Н. Коляды по А. Пушкину — Сумасшедшая барыня, реж. Н. Коляда
 «Старосветская любовь» Н. Коляды по Н. Гоголю — Явдоха, реж. Н. Коляда
 «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка» Н. Коляды по Н. Гоголю — Наталья Григорьевна, реж. Н. Коляда
 «Горе от ума» А. Грибоедова — Софья, реж. Н. Коляда
 «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского — Комиссар, реж. Н. Коляда
 «Анна Каренина» Л. Толстого — Долли Облонская, реж. Н. Коляда

 Современная драматургия
 «Кармен жива!» Н. Коляды — Равиля, реж. Н. Коляда
 «Мадам Роза» Н. Коляды по Э. Ажару — Соседка, реж. Н. Коляда
 «Птица Феникс» Н. Коляды — Маша, реж. Н. Коляда
 «Клаустрофобия» К. Костенко — Надзирательница, реж. Н. Коляда

 «Тутанхамон» Н. Коляды — Бабайка, реж. Н. Коляда
 «Нежность» Н. Коляды — пассажир электрички, реж. Н. Коляда
 «Землемер» Н. Коляды — Лаура (Лариса), реж. Н. Коляда
 «Старая зайчиха» Н. Коляды — зайцы, негры, реж. Н. Коляда
 «Букет» Н. Коляды — Галя, реж. Н. Коляда
 «Курица» Н. Коляды — Нонна Дубовицкая, реж. Н. Коляда
 «Клин-Обоз» / «Два плюс два» Н. Коляды — Наталья, реж. Н. Коляда
 «Фронтовичка» А. Батуриной — Мария Небылица, реж. Н. Коляда
 «Баба Шанель» Н. Коляды — Роза Николаевна, реж. Н. Коляда
 «Большая советская энциклопедия» Н. Коляды — Вика, реж. Н. Коляда
 «Играем Мольера» Н. Коляды — Агнесса, реж. Н. Коляда
 «Ба» Ю. Тупикиной — Оля, реж. Н. Коляда
 «Двенадцать стульев» Н. Коляды по И. Ильфу и Е. Петрову — Эллочка Людоедка, реж. Н. Коляда
 «Мата Хари — Любовь» Н. Коляды — Анастасия Стоцкая, реж. Н. Коляда
 «Научи меня любить» Е. Бронниковой, Р. Дымшакова — Татьяна, реж. Н. Коляда
 «Хабибулин едет из Владивостока в Калининград к Зое» Н. Коляды и драматургов-учеников — реж. Н. Коляда
 «Калигула» Н. Коляды — Юлия, реж. Н. Коляда
 «Носферату» Н. Коляды — Ворона, реж. Н. Коляда
 «Барбетт одевается» М. Малухиной — Марина Владимировна, реж. Н. Коляда «Картина» Н. Коляды — Бабёнка, реж. Н. Коляда
 «Не включай блондинку!» Н. Коляды — Марианна, реж. Н. Коляда
 «Нефритка» С. Ермолина — Оксана, реж. С. Зырянов</small>
 «Зелёный палец» Н. Коляды — Клара, реж. Н. Коляда

 Центр современной драматургии 
 «В этом городе жил и работал…» по пьесе «Техническая неисправность» К. Костенко — Марина, <small>реж. А. Логачёв
 «Фиолетовые облака» А. Четверговой — Анна, реж. А. Вахов
 «Чайка» А. Чехова — Аркадина, реж. Р. Ташимов

 Из отзывов
 «В этом городе жил и работал…»

Василина Маковцева играет Марину в приёмах гротеска. В этой простоватой провинциалке в вязаном беретике обнаруживается не только острая злость, но и сила внутренней убежденности, свойственной революционеркам-фанатичкам. Она не ведает ни жалости к обречённому, ни сомнений в своем праве. В её объяснении в любви к герою зрителю виден подвох не только потому, что изъясняется она сериальным набором штампов, но скорее потому, что и в этом объяснении не может сдержать агрессии, то и дело нанося ему якобы случайные удары побольнее.

 «Чайка»

… сыграть многослойного персонажа, будучи при этом «зашитым» в довольно жёсткую жанровую конструкцию (речь, напомним, идет скорее о водевиле, а не классической психологической драме), задача довольно непростая. И кроме Ягодина с ней прекрасно справляется Василина Маковцева. Аркадина в исполнении Маковцевой постоянно балансирует на грани между святой материнской любовью к несчастному (Треплев тут — безусловный страдалец) сыну и исполнением роли Актрисы и в жизни. И надо сказать, что актриса безупречно отрабатывает все нюансы этих переходов, не забывая при этом, что поведение её персонажа должно вызывать и смех.

Роли в кино 
  — Дело было в Гавриловке — Зоя
  — Спасите наши души — актриса, (в титрах — В. Макавцева)
  — Важняк. Игра навылет — Лена Кашина, следователь
  — 29 километр — Лена
  — Ангелы революции — офицер НКВД
  — Кроткая — Кроткая
  — Блокадный дневник — Люба
  — Асфальтовое солнце — Преподаватель хореографии
  — Второе солнце — Латифа́
  — Коса — Нина Серова

В составе киногруппы вместе с Сергеем Лозницей Василина Маковцева представляла «Кроткую» (A Gentle Creature) на 70-м Каннском кинофестивале, официальная премьера состоялась 25 мая 2017 года.
Яркая, с необычной внешностью, она стала актрисой-открытием, заставив обратить на себя внимание многих.
Некоторые эксперты тут же отнесли её к числу фаворитов фестиваля:Игра Василины Маковцевой, полная тихим отчаянием и спокойствием, достаточно изобретательна, на мой взгляд, чтобы гарантировать награду за лучшую женскую роль.Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, на протяжении всего фильма Маковцева едва ли хоть раз улыбнулась, и выражения, которые появляются на её лице, зачастую кажутся старше её самой. У актрисы получился неброский и замкнутый персонаж, но в то же время её актёрская работа отличается тонкостью и приковывает внимание зрителя. Ей очень точно удалось передать нарастающее отчаяние, когда героиня понимает, что может быть пойманной в ловушку, из которой нет спасения. И сокрушает зрителя именно то, что она настойчиво торопит эту участь.Из беседы режиссёра Сергея Лозницы с журналистом Ольгой Галицкой в Каннах:Не случайно на роль приглашена Василина Маковцева из «Коляда-театра»: у героини упрямый лоб и суровый взгляд, в нём решимость смешана с вековой обреченностью. Она из тех некрасовских женщин, что коня на скаку остановят, в горящую избу войдут, — но помещена в ситуацию сюрреалистическую, кафкианскую, где верх и низ поменялись местами, и всё разрешено.''

Награды 
 2022 — «Лучший дуэт в драматическом театре» конкурса и фестиваля «Браво! — 2021» с Антоном Макушиным за роли Долли и Стива Облонских в спектакле «Анна Каренина» «Коляда-театра».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Сибирские корни, уральская крона, каннская корона // «Культура Урала»
 
 

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Персоналии:Коляда-театр
Лауреаты премии «Браво!»